Лоизос Лоизу:

 Лоизу, Лоизос (род. 1959) — кипрский футбольный судья.
 Лоизу, Лоизос (род. 2003) — кипрский футболист.